Richterplatz steht für

 Richterplatz (Leipzig)
 einen Stadtplatz in Eberswalde